

Кунжек — річка у Кіровській області, ліва притока Вали
 Кунжек — присілок, Кільмезький район, Кіровська область